Beatrice Harraden (1864-1936), une écrivaine et suffragette britannique ;
 Ethel Rosalie Harraden (1857-1917), une pianiste, compositrice et critique musicale anglaise.